Джозеф Лайон Раух (, 7 февраля 1916 — ?) — канадский шахматист. Многократный участник чемпионатов Канады. Серебряный призер чемпионата Канады 1940 г. Бронзовый призер чемпионата Канады 1937 г. Многократный участник открытых чемпионатов США. Победитель побочного турнира открытого чемпионата США 1938 г. Чемпион Монреаля 1940, 1941, 1942 и 1947 гг. В составе сборной Канады участник матча по телеграфу с командой Австралии.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 
 Партии Дж. Рауха в базе Chessgames
 Личная карточка Дж. Рауха на сайте 365Chess
Шахматисты Канады
Шахматисты XX века